Macau Open 2013 steht für folgende Sportturniere:

 Macau Open 2013 (Badminton)
 Macau Open 2013 (Squash)